Кенчурка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кенчурка — деревня в Никольском районе Пензенской области.
 Кенчурка — деревня в Полевском районе Свердловской области.

Реки 
 Кенчурка — река в России (Свердловская область), правый приток реки Нязя (бассейн реки Уфа).